Slavko Krajnc je lahko:
 Slavko Krajnc (kipar) (1929-2019)                     
 Slavko Krajnc (teolog) (*1960)